Анатолий Иванович Ольховиков (, деревня Старый Карбулак близ г. Ново-Николаевска, Томская губерния, — июль , ) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Его отец, котельщик, владел большой мастерской по котельным работам в Ново-Николаевске.

Окончил техническое училище, начал работать помощником металлурга на металлургическом комбинате в г. Сталинске. Затем работал обер-мастером доменного цеха Череповецкого металлургического завода, где и прославился своими выдающимися рекордными плавками.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов.

Умер вследствие перитонита в июле .

Семья 
 Жена, 4 детей.

Примечания 

Металлурги СССР
Умершие от перитонита
Персоналии:Новокузнецкий металлургический комбинат
Делегаты XXI съезда КПСС